Het ATP-toernooi van Rotterdam 2011 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2011) werd van 7 tot en met 13 februari 2011 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

De nummers 1 en 2 van de wereld zijn bij dit toernooi afwezig, maar dat gemis wordt ruimschoots opgevangen met de winnaars van de voorgaande vier jaren en spelers uit de top-10.
Op 4 februari meldde de als eerste geplaatste Novak Đoković zich af met een schouderblessure en trok ook Richard Gasquet zich terug. Eerder had John Isner zich al afgemeld.

Het toernooi van 2011 trok 106.258 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2011
Rotterdam